Олімпійський комітет Росії на літніх Олімпійських іграх 2020 року представлений 329 спортсменами в 27 видах спорту. Після закінчення зимових Олімпійських ігор в Пхенчхані Міжнародний олімпійський комітет відновив членство Олімпійського комітету Росії і в липні 2019 прислав офіційне запрошення для участі в Іграх 2020 року в Токіо, однак за рішенням Спортивного арбітражного суду (CAS) через допінговий скандал російські спортсмени до 16 грудня 2022 роки не можуть виступати під прапором і гімном Росії. У зв'язку з цим Міжнародний олімпійський комітет прийняв рішення, що російські спортсмени виступлять на Іграх в Токіо в складі збірної Олімпійського комітету Росії. Спочатку Олімпійські ігри мали відбутися в 2020 році, в результаті чого на Іграх в Токіо росіяни могли виступити під національним прапором, оскільки остаточне рішення по апеляції могло бути не прийнято до початку Ігор, однак через пандемію COVID-19 Міжнародний олімпійський комітет прийняв рішення перенести Ігри на 2021 рік. В результаті команда виступила під прапором національного олімпійського комітету Росії. Покарання було розкритиковано деякою частиною громадськості, оскільки було символічним і не накладало жодних обмежень використання національних кольорів.

У березні 2020 року Виконком МОК, продовжуючи політику гендерної рівності на Олімпійських іграх, схвалив зміни до протоколу церемоній відкриття і закриття Ігор, згідно з якими у національних олімпійських комітетів з'явилася можливість заявити як прапороносців одного чоловіка і одну жінку. На церемонії відкриття Ігор прапороносцями збірної Олімпійського комітету Росії стали олімпійський чемпіон 2012 року волейболіст Максим Михайлов і олімпійська чемпіонка 2016 року фехтувальниця Софія Велика.

Олімпійський комітет Росії виплатить у вигляді призових медалістам олімпіади: золотим медалістам — 4 млн руб., (близько 46 217 євро); срібним медалістам — 2,5 млн руб., (близько 28 881 євро); бронзовим медалістам — 1,7 млн руб., (близько 19 641 євро).

Перед початком Ігор Олімпійський комітет Росії підготував інструкцію про поведінку спортсменів на Олімпіаді в Токіо. У ній містяться варіанти відповідей на провокаційні питання про Крим, Донбас, російський прапор, Black Lives Matter, допінг, харрасмент тощо. А також про уважне ставлення до поведінки в соціальних мережах.

Медалі

Символіка

Прапор 
Оскільки за рішенням Спортивного арбітражного суду Олімпійський комітет Росії не може використовувати прапор і гімн Росії, то виникла необхідність вибору альтернативних символів, які будуть використовуватися на Іграх в Токіо. 12 лютого 2021 року МОК опублікував роз'яснення щодо вирішення CAS, що стосуються найменування збірної, символів і форми спортсменів, згідно з яким спортсмени виступатимуть на Іграх, використовуючи емблему Олімпійського комітету Росії.

Гімн 
Мелодію, яка буде використовуватися на Іграх як гімн Олімпійський комітет Росії вибирав самостійно, проте вона повинна була бути затверджена Виконавчим комітетом МОК. Комісія спортсменів ОКР запропонувала Олімпійському комітету Росії використовувати яу гімн мелодію пісні « Катюша», однак Спортивний арбітражний суд відхилив запит, пояснивши, що мелодія не повинна асоціюватися з країною. У березні 2021 року Олімпійський комітет Росії запропонував використовувати як гімн фрагмент з Концерту для фортепіано з оркестром № 1 П. І. Чайковського, який раніше використовувався на чемпіонатах світу з ковзанярського спорту і фігурного катання. У квітні Міжнародний олімпійський комітет затвердив його як музичний супровід протокольних заходів за участі збірної Олімпійського комітету Росії на Іграх в Токіо та Пекіні. Адаптацією фрагмента для протокольних заходів займався Денис Мацуєв. У новій адаптації фрагмент концерту для фортепіано з оркестром № 1 використовувався на чемпіонаті світу з хокею.

Форма 
За рішенням Спортивного арбітражного суду і згідно з роз'ясненнями МОК форма, в якій будуть виступати спортсмени може бути виконана в кольорах російського прапора, однак на ній не повинно бути прапора Росії або будь-якої іншої емблеми, за винятком емблеми Олімпійського комітету Росії. Також замість коду МОК RUS необхідно використовувати, затверджений для Ігор код ROC. Якщо ж на формі неможливо прибрати слова «Олімпійський комітет Росії», «Росія» або «Російська», то необхідно додати до них фразу «Нейтральний спортсмен». Презентація форми, запропонованої ОКР і затвердженої МОК відбулася 14 квітня 2021 року, за 100 днів до початку Ігор у Токіо. Офіційним екіпірувальником збірної стала компанія «Zasport».

Склад збірної 
5 грудня 2019 року спільною робочою групою з координації підготовки до Ігор XXXII Олімпіади 2020 року було схвалено порядок і принцип формування олімпійської команди для участі в Іграх. До підсумкового складу збірної увійшло 329 спортсменів (в первинному списку було 335 чоловік) серед яких 24 олімпійських чемпіони. Російські спортсмени представлені у всіх видах спорту крім: баскетболу бейсболу гольфу скейтбордингу серфінгу софтболу футболу та хокею на траві. У чоловіків не буде представництва у водному поло гандболі та регбі-7.

Середній вік команди становить 27 років. Наймолодшій спортсменкою є Вікторія Лістунова (спортивна гімнастика 16 років) найдосвідченіша — Інеса Меркулова (кінний спорт 56 років). Найбільш титулованою спортсменкою є п'ятикратна Олімпійська чемпіонка з синхронного плавання Світлана Ромашина. Керівником олімпійської делегації призначений директор по спорту Олімпійського комітету Росії Андрій Конокотін.

  Академічне веслування
 Олександр Вязовкін
 Ілля Кондратьєв
 Андрій Потапкін
 Марія Боталова
 Катерина Курочкіна
 Анастасія Лебедєва
 Олена Орябінська
 Катерина Пітірімова
 Анна Пракатень
 Василіса Степанова

  Бадмінтон
 Володимир Іванов
 Сергій Сірант
 Іван Созонов
 Євгенія Косецька

Баскетбол
  Баскетбол 3×3
 Олександр Зуєв
 Ілля Карпенков
 Кирило Пісклов
 Станіслав Шаров
 Юлія Козик
 Анастасія Логунова
 Євгенія Фролкіна
 Ольга Фролкіна

  Бокс
 Гліб Бакши
 Альберт Батиргазієв
 Іван Верясов
 Муслім Гаджімагомедов
 Андрій Замковий
 Габіл Мамедов
 Імам Хатаєв
 Людмила Воронцова
 Саадат Далгатова
 Земфіра Магомедалієва
 Світлана Солуянова

  Боротьба
Вільна боротьба
 Сергій Козирєв
 Артур Найфонов
 Гаджимурад Рашидов
 Абдулрашід Садулаєв
 Заурбек Сідаков
 Заур Угуєв
 Ханум Велієва
 Наталія Воробйова
 Валерія Коблова
 Любов Овчарова
 Стальвіра Оршуш
 Ольга Хорошавцева

  Важка атлетика
 Тимур Нанієв
 Христина Соболь

Греко-римська боротьба
 Муса Євлоєв
 Сергій Ємелін
 Сергій Семенов
 Артем Сурков
 Олександр Чехіркін

 Велоспорт
  Шосе
 Олександр Власов
 Ільнур Закарін
 Павло Сіваков
 Тамара Дронова

  Трек
 Іван Гладишев
 Денис Дмитрієв
 Павло Якушевський
 Анастасія Войнова
 Марія Новолодська
 Гульназ Хатунцева
 Дарина Шмельова

  Маунтінбайк
 Антон Синцов
 Віктория Кірсанова

  BMX-рейс
 Євген Клещенко
 Наталія Афремова
 Наталія Суворова

  BMX-фрістайл 
 Ірек Різаєв
 Єлизавета Посадських

 Веслування на байдарках і каное
  Гладка вода
 Роман Аношкін
 Олег Гусєв
 Артем Кузахметов
 Віктор Меланте
 Олександр Сергєєв
 Максим Спесивцев
 Владислав Чеботар
 Ірина Андрєєва
 Варвара Баранова
 Анастасія Долгова
 Наталія Подольська
 Олеся Ромасенко
 Кіра Степанова
 Світлана Чернігівська

  Гребний слалом
 Павло Ейгель
 Алсу Міназова

  Вітрильний спорт
 Олександр Аскеров
 Денис Грибанов
 Сергій Комісаров
 Павло Созикін
 Катерина Зюзіна
 Ганна Хворікова

  Водне поло
 Марія Берснєва
 Вероніка Вахітова
 Надія Глизіна
 Євгенія Головіна
 Євгенія Іванова
 Ельвіра Карімова
 Ганна Карнаух
 Катерина Прокоф'єва
 Олена Сержантова
 Анастасія Симанович
 Євгенія Соболєва
 Ганна Тимофєєва
 Анастасія Федотова

  Волейбол
 Денис Богдан
 Дмитро Волков
 Артем Вольвич
 Валентин Голубєв
 Єгор Клюка
 Ігор Кобзар
 Ільяс Куркай
 Максим Михайлов
 Павло Панков
 Ярослав Підлісний
 Віктор Полєтаєв
 Іван Яковлєв
 Ірина Воронкова
 Наталія Гончарова
 Катерина Єніна
 Ірина Корольова
 Ганна Лазарєва
 Поліна Матвєєва
 Дарина Пилипенко
 Анна Подкопаєва
 Ксенія Смирнова
 Євгенія Старцева
 Аріна Федоровцева
 Ірина Фетисова

  Гандбол
 Владлена Бобровникова
 Поліна Ведьохіна
 Ганна Вяхірєва
 Поліна Горшкова
 Дар'я Дмитрієва
 Катерина Ільїна
 Вікторія Калініна
 Поліна Кузнєцова
 Ксенія Макєєва
 Юлія Манагарова
 Анна Седойкіна
 Анна Сень
 Антоніна Скоробогатченко
 Ольга Фоміна

  Дзюдо
 Тамерлан Башаєв
 Михайло Ігольников
 Ніяз Ільясов
 Муса Могушков
 Роберт Мшвідобадзе
 Алан Хубецов
 Якуб Шамілов
 Олександра Бабинцева
 Дарина Давидова
 Ірина Долгова
 Наталія Кузютіна
 Дар'я Межецька
 Мадіна Таймазова

  Карате
 Ганна Чернишова

  Кінний спорт
 Андрій Мітін
 Михайло Настенко
 Тетяна Костеріна
 Олександра Максакова
 Інеса Меркулова

  Легка атлетика
 Михайло Акименко
 Ілля Іванюк
 Василь Мізін
 Валерій Пронкін
 Ілля Шкуреньов
 Сергій Шубєнков
 Дарія Клішина
 Марія Ласіцкене
 Анжеліка Сидорова
 Ельвіра Хасанова

  Настільний теніс
 Кирило Скачков
 Поліна Михайлова
 Яна Носкова

  Плавання
 Кирило Абросимов
 Михайло Вековіщев
 Іван Гірьов
 Владислав Гриньов
 Михайло Довгалюк
 Ілля Дружинін
 Олександр Єгоров
 Андрій Жилкін
 Климент Колесніков
 Олександр Червоних
 Олександр Кудашов
 Мартін Малютін
 Кирило Мартиничев
 Андрій Мінаков
 Володимир Морозов
 Кирило Пригода
 Євген Рилов
 Максим Ступін
 Григорій Тарасевич
 Антон Чупко
 Олександр Щеголєв
 Вероніка Андрусенко
 Анастасія Гуженкова
 Анна Єгорова
 Юлія Єфімова
 Марія Каменєва
 Анастасія Кирпичникова
 Єлизавета Клеванович
 Валерія Саламатіна
 Аріна Суркова
 Марія Темнікова
 Дар'я К. Устинова
 Дар'я С. Устинова
 Анастасія Зуєва
 Євгенія Чикунова
 Світлана Чімрова

  Пляжний волейбол
 В'ячеслав Красильников
 Ілля Лешуков
 Костянтин Семенов
 Олег Стояновський
 Надія Макрогузова
 Світлана Холоміна

  Регбі-7
 Ганна Баранчук
 Яна Данилова
 Олена Здрокова
 Марина Кукіна
 Дарина Лушина
 Дарина Норіціна
 Марія Погребняк
 Христина Середіна
 Надія Созонова
 Олена Тірон
 Байзат Хамідова
 Дар'я Шестакова

  Стрибки у воду
 Олександр Бондар
 Євген Кузнєцов
 Віктор Мінібаєв
 Микита Шлейхер
 Ганна Конанихіна
 Марія Полякова
 Юлія Тимошініна

  Стрибки на батуті
 Дмитро Ушаков
 Андрій Юдін
 Сусана Кочесок
 Яна Лебедєва

  Синхронне плавання
 Марина Голядкіна
 Вероніка Калініна
 Світлана Колесніченко
 Поліна Комар
 Олександра Пацкевич
 Світлана Ромашина
 Влада Чигірьова
 Алла Шишкіна
 Марія Шурочкіна

  Спортивна гімнастика
 Денис Аблязін
 Давид Белявський
 Артур Далалоян
 Олександр Карцев
 Микита Нагорний
 Владислав Поляшов
 Лілія Ахаїмова
 Олена Герасимова
 Анастасія Ільянкова
 Вікторія Лістунова
 Ангеліна Мельникова
 Владислава Уразова

  Спортивне скелелазіння
 Андрій Рубцов
 Юлія Капліна
 Вікторія Мєшкова

  Стрільба
 Олексій Аліпов
 Антон Аристархов
 Леонід Єкімов
 Максим Кабацький
 Сергій Каменський
 Володимир Масленніков
 Вадим Мухаметьянов
 Артем Черноусов
 Зіля Батиршина
 Віталіна Бацарашкіна
 Наталія Виноградова
 Анастасія Галашина
 Юлія Зикова
 Юлія Карімова
 Дар'я Семьянова
 Катерина Суботіна
 Маргарита Черноусова

  Стрільба з лука
 Галсан Базаржапов
 Світлана Гомбоєва
 Олена Осипова
 Ксенія Перова

  Сучасне п'ятиборство
 Олександр Ліфанов
 Уляна Баташова
 Гульназ Губайдулліна

  Теніс
 Аслан Карацу
 Данило Медведєв
 Андрій Рубльов
 Карен Хачанов
 Катерина Александрова
 Олена Весніна
 Вероніка Кудерметова
 Анастасія Павлюченкова

  Триатлон
 Дмитро Полянський
 Ігор Полянський
 Анастасія Горбунова
 Олександра Разарьонова

  Тхеквондо
 Михайло Артамонов
 Владислав Ларін
 Максим Храмцов
 Тетяна Мініна

  Фехтування
 Сергій Біда
 Антон Бородачов
 Кирило Бородачов
 Каміль Ібрагімов
 Костянтин Лоханов
 Владислав Мильников
 Веніамін Решетніков
 Павло Сухов
 Сергій Ходос
 Софія Велика
 Інна Дериглазова
 Аделіна Загідулліна
 Віолетта Колобова
 Лариса Коробейникова
 Юлія Личагіна
 Айзанат Муртазаєва
 Ольга Нікітіна
 Софія Позднякова

  Художня гімнастика
 Аріна Аверіна
 Діна Аверіна
 Анастасія Близнюк
 Анастасія Максимова
 Анастасія Татарєва
 Аліса Тищенко
 Ангеліна Шкатова

Результати змагань

Академічне веслування 

Змагання з академічного веслування пройшли з 24 по 31 липня 2021 року на гребному каналі Сі Форест у Токійській затоці. До наступного раунду з кожного заїзду проходять кілька кращих екіпажів (в залежності від дисципліни). У червні 2017 року МОК, в рамках проведеної політики гендерної рівності, затвердив рішення про заміну змагань в чоловічих легковажних четвірках на жіночі четвірки распашні. Вперше в історії кількість дисциплін у чоловіків і жінок в олімпійській програмі академічного веслування стало рівним.

До відбіркового заїзду гребних змагань потрапляють спортсмени, що вибули в попередньому раунді. До фіналу A виходять 6 найсильніших екіпажів, інші розігрують місця у втішних фіналах BF.

Основним етапом відбору на Олімпійські ігри став чемпіонат світу 2019 року в австрійському Оттенсхаймі. За його результатами російські веслярі не змогли завоювати жодної олімпійської ліцензії, в результаті чого їм довелося брати участь в додаткових кваліфікаційних змаганнях.

Після невдалого чемпіонату світу було прийнято рішення змінити головного тренера збірної. У листопаді 2020 року тренувати збірну Росії почали італієць Джанні Постільоне, а тажок литовець Міколас Масіліоніс. Перед Постільоне була поставлена задача завоювати максимально можливу кількість ліцензій на кваліфікаційних відбіркових регатах 2021 року і успішно виступити на Іграх в Токіо. При цьому старшим тренером збірної залишився Дмитро Ковальов. Перші олімпійські ліцензії російські веслярі завоювали за підсумками європейської кваліфікації. Їх володарями стали Анна Пракатень у жіночій одиночці і Марія Боталова з Анастасією Лебедєвоїю в легковагій двійці парній. Також кваліфікаційне місце в чоловічій одиночці зайняв Олександр Вязовкін, проте не здобув олімпійську ліцензію за правилами кваліфікації. У травні 2021 року в швейцарському Люцерні відбулася заключна світова кваліфікаційна регата, за підсумками якої російські веслярі здобули відразу 5 олімпійських ліцензій. Завоювавши загалом сім олімпійських ліцензій російська збірна показала найкращий результат в історії. Раніше російські веслярі виступали максимум в 6 дисциплінах на одних Іграх (1996, 2000, 2004).

За словами президента Федерації гребного спорту Росії (ФГСР) Олексія Свіріна російські веслярі розраховували завоювати на Іграх дві медалі — срібло і бронзу. 9 червня був оголошений склад збірної для участі в Олімпійських іграх. До нього увійшли 16 чоловік, з яких 14 візьмуть участь в змаганнях, а ще двоє (Микита Єськін і Кіра Ювченко) заявлені на Ігри як запасні. На початку липня стало відомо, що в допінг-пробах Микити Моргачова і Павла Соріна, взятих 17 червня під час тренувальних зборів у Греції, був виявлений мельдоній. Моргачов і Сорін повинні були виступити в складі четвірки парної. У складі збірної їх замінили Микита Єськін і Олександр Матвєєв. 18 липня тренерський штаб збірної оголосив, що проаналізувавши результати тренувань четвірки парної, прийшов до висновку, що рівень майстерності веслярів, які замінили дискваліфікованих спортсменів, не відповідає олімпійським стандартам, а також у зв'язку з неможливістю правильно провести заключний етап підготовки і, як наслідок, неможливість показати гідний результат, було прийнято рішення відмовитися від олімпійської ліцензії в даному виді програми.

 Чоловіки

 Жінки

Бадмінтон 

Змагання з бадмінтону на літніх Олімпійських іграх 2020 проходили з 24 липня по 2 серпня 2021 року. Кваліфікаційний відбір на Олімпійські ігри 2020 року в бадмінтоні здійснювався на підставі світового рейтингу Всесвітньої федерації бадмінтону (BWF) станом на 15 червня 2021 року. За його підсумками Олімпійський комітет Росії, як і на Іграх в Ріо-де-Жанейро, зміг отримати 3 олімпійські ліцензії: в чоловічому і жіночому одиночних розрядах (Сергій Сірант і Євгенія Косецька), а також у чоловічому парному розряді (Володимир Іванов та Іван Созонов). Були близькі до потрапляння на Ігри чемпіони Європи змішана пара Родіон Алімов / Аліна Давлєтова і жіноча пара Катерина Малькова / Аліна Давлєтова, однак через те, що ряд турнірів був скасований, а також певну кількість місць було розподілено згідно з континентальним квотами, Алімов і Давлєтова виявилися на першому рядку резервного списку, а Малькова і Давлєтова на другому.

 Одиночний розряд

 Парний розряд

Баскетбол*

Баскетбол 

Чоловіки

Чоловіча збірна Росії, зайнявши 3-тє місце на груповому турнірі чемпіонату світу 2019, класифікували на олімпійський кваліфікаційний турнір, де поступилася в попередньому раунді збірним Мексики 64:72 і Німеччини 67:69 і не потрапила на Ігри.

 Жінки

Жіноча збірна Росії після поразки на чемпіонаті Європи 2019 в 1/4 фіналу від Іспанії 54:78 програла там же збірній Швеції в кваліфікаційному матчі 52:57 і не змогла потрапити на олімпійський кваліфікаційний турнір.

Баскетбол 3×3 
9 червня 2017 року Виконком Міжнародного олімпійського комітету ухвалив рішення включити баскетбол 3 × 3 до програми літніх Олімпійських ігор 2020 року в Токіо. На Іграх виступлять по 8 збірних у чоловіків і жінок. Кваліфікація здійснювалася за результатами світового рейтингу і кваліфікаційних турнірів.

 Чоловіки

Чоловіча збірна Росії з баскетболу 3×3 гарантувала собі участь в Олімпійських іграх, посівши друге місце в світовому рейтингу за станом на 1 листопада 2019 року.

 Склад

Результати
 Груповий етап

 Плей-оф

Підсумок: за результатами олімпійського турніру чоловіча збірна Олімпійського комітету Росії по баскетболу 3×3 зайняла 2-е місце ().

 Жінки

Жіноча збірна Росії з баскетболу 3×3 гарантувала собі участь в Олімпійських іграх, посівши перше місце в світовому рейтингу за станом на 1 листопада 2019 року. Перед початком турніру в збірній відбулася заміна. Замість Марії Черепанової, що отримала травму під час контрольних матчів, до складу збірної була включена Євгенія Фролкіна.

 Склад

 Результати
 Груповий етап

 Плей-оф

Підсумок: за результатами олімпійського турніру жіноча збірна Олімпійського комітету Росії по баскетболу 3 × 3 зайняла 2-е місце. ()

Бокс 

Змагання з боксу на літніх Олімпійських іграх 2021 року проходили з 24 липня по 8 серпня на арені Рьогоку Кокугікан. Змагання пройдуть за системою плей-офф. Для перемоги в олімпійському турнірі боксерові необхідно одержати або чотири, або п'ять перемог у залежності від жеребкування змагань. Обидва спортсмени, програвши в півфінальних поєдинках, стають володарями бронзових нагород.

Основним етапом відбору на Олімпійські ігри для російських боксерів стали європейські кваліфікаційні змагання. 14 березня 2020 року в Лондоні стартував відбірковий турнір, однак він не був завершений через пандемію COVID-19. За підсумками лондонської частини змагань олімпійську ліцензію зміг завоювати Альберт Батиргазієв, який пробився до чвертьфіналу змагань у ваговій категорії до 57 кг. Кваліфікаційний турнір відновився 4 червня 2021 року в Парижі. За його результатами російські боксери завоювали відразу 10 олімпійських ліцензій (включаючи квоту Батиргазієва). Ще одну квоту отримала Людмила Воронцова, яка стала першою в кваліфікаційному рейтингу BTF.

 Жінки

Боротьба 

У змаганнях з боротьби, як і на попередніх чотирьох Іграх, розігрувалося 18 комплектів нагород. По 6 у чоловіків у вільній і греко-римській боротьбі і 6 у жінок у вільній боротьбі. Турнір пройде за олімпійською системою з вибуванням. До втішного раунда потрапляли учасники, які програли в своїх поєдинках майбутнім фіналістам змагань. Кожен поєдинок складався з двох раундів по 3 хвилини, переможцем ставав спортсмен, який набрав більшу кількість технічних очок. Після закінчення сутички, в залежності від результатів спортсменам нараховувалися класифікаційні очки.

 Використані скорочення:  
 VFA (5:0) — перемога на туше;  
 VSU (4:0) — перемога по технічній перевазі (8 балів різниці в греко-римській боротьбі і 10 балів — у вільній без технічних балів у переможеного);  
 VSU1 (4:1) — перемога по технічній перевазі в одному або двох періодах, з технічним балом у того, хто програв;  
 VPO (3:0) — перемога за балами, коли борець виграє два періоди з перевагою, набравши від 1 до 7 балів в греко-римській боротьбі і від 1 до 9 — у вільній без технічних балів у того, хто програв;  
 VPO1 (3:1) — перемога за балами з технічними балами у того, хто програв; 

 Чоловіки
 Вільна боротьба

 Греко-римська боротьба

 Жінки
 Вільна боротьба

Важка атлетика 

Змагання з важкої атлетики на літніх Олімпійських іграх проходили з 24 липня по 4 серпня 2021 року в приміщенні Токійського міжнародного форуму. У 2018 році відбувся перегляд вагових категорій, в результаті чого кількість медалей, у чоловіків і жінок стала рівною, а кількість спортсменів, заявлених на Ігри зменшилася. Під час олімпійського циклу важка атлетика була під загрозою виключення з Ігор.

В рамках змагань проводяться дві вправи — ривок і поштовх. У кожній із вправ спортсмену дається три спроби. Переможець визначається за сумою двох вправ. У разі рівного розподілу результатів перемога присуджується спортсмену, з меншою власною вагою.

Кваліфікація на Ігри проходила на підставі світового рейтингу IWF. На відміну від попередніх Ігор більшість олімпійських квот були іменними і присуджувалися конкретному спортсмену згідно позиції в рейтингу і континентальної квоти. Також у зв'язку з великою кількістю порушень антидопінгових правил у багатьох країн кількість квот було обмеженою.

Оскільки російські спортсмени в період з 2008 по 2020 рік допустили понад 20 порушень антидопінгових правил, то для участі в Іграх Олімпійський комітет Росії міг заявити тільки 2 спортсменів. 21 червня 2021 року тренерський штаб збірної Росії оголосив, що на Іграх в складі збірної Олімпійського комітету Росії виступлять Тимур Нанієв (до 109 кг) і Христина Соболь (до 49 кг), яка показала кращі результати, ніж основна суперниця в боротьбі за олімпійське місце Світлана Єршова (до 55 кг).

 Чоловіки

 Жінки

Велоспорт

Шосе 

 Чоловіки

 Жінки

Трекові гонки 

Спринт

Командний спринт

Кейрін

Омніум
Курсивом  виокремлено очки, що увійшли в підсумкову суму.

Медісон

Маунтінбайк* 

 Крос-кантрі

BMX 

 BMX-рейс

 BMX-фрістайл

У перший день змагань спортсмени виконували дві спроби, за середнім значенням яких велосипедисти ранжуються для участі в фіналі. Велогонщик, який набрав найбільше середнє значення очок, стартує в фіналі останнім. У фіналі також виконуються дві спроби, але в залік йде тільки найкраща з них.

Вітрильний спорт 

Змагання з вітрильного спорту в кожному з класів складалися з 10 або 12 гонок. Кожну гонку спортсмени починали із загального старту. Переможцем ставав екіпаж, який першим перетнув фінішну лінію. Кількість очок, що йдуть в загальний залік, відповідало зайнятому командою місця. 10 найкращих екіпажів за результатами попередніх запливів потрапляли в медальну гонку, результати якої також йшли в загальний залік. У медальній гонці, очки, отримані екіпажем подвоювалася. У разі якщо учасник змагань не зміг завершити гонку йому нараховувалося кількість очок, що дорівнює кількості учасників плюс один. При підсумковому підрахунку очок не враховувався найгірший результат, показаний екіпажем в одній з гонок. Збірна, яка набрала найменшу кількість очок, стає олімпійським чемпіоном.

Росія завоювала одну квоту на чемпіонаті світу з вітрильного спорту 2018.

29 травня 2021 року на Президії ВФПС був затверджений осого увійшли 6 спортсменів (4 чоловіки та 2 жінки). Бронзовий призер Олімпійських ігор 2016 року в Ріо-де-Жанейро Стефанія Елфутіна, незважаючи на отримані ліцензії на чемпіонаті світу з вітрильного спорту 2018 року, до заявки не потрапила, в зв'язку з виявленими в 2018 році проблемами зі здоров'ям. На момент оприлюднення складу спортсменка не мала медичного допуску до тренувального та змагального процесів. Квоту Елфутіної делегували Ганні Хворініковой.

 Чоловіки

 Жінки

Водні види спорту

Водне поло 

Змагання з водного поло на літніх Олімпійських іграх 2020 року проходили з 25 липня по 9 серпня в міжнародному плавальному центрі Тацумі.

Чоловіки

Чоловіча збірна Росії, поступившись у півфіналі кваліфікаційного турніру збірній Хорватії (11:11 13:14 пен.), Не ввійшла до трійки найкращих і не потрапила на Олімпійські ігри.

 Жінки

Жіноча збірна Росії, поступившись у фіналі чемпіонату Європи-2020 збірній Іспанії, завоювала єдину олімпійську путівку, яка розігрували на турнірі — іспанки кваліфікувалися раніше, посівши друге місце на чемпіонаті світу 2019.

 Склад

 Результати
 Груповий етап (Група B)

 1 тур

 2 тур

 3 тур

 4 тур

 5 тур

 Плей-оф

 Чвертьфінал

 Півфінал

 Матч за третє місце

Плавання 

До наступного раунду на кожній дистанції проходять спортсмени, що показали кращий результат, незалежно від місця, зайнятого в своєму запливі.

14 липня стало відомо, що Міжнародна федерація плавання (FINA) тимчасово відсторонила Олександра Кудашева і Вероніку Андрусенко на підставі даних Світового антидопінгового агентства (WADA), отриманих з московської антидопінгової лабораторії (LIMS), однак 18 липня Спортивний арбітражного суд (CAS) скасував відсторонення російських плавців і допустив їх до участі в Олімпійських іграх. Перед вильотом до Токіо чемпіон Європи 2021 року Ілля Бородін здав позитивний тест на коронавірус і був змушений пропустити Олімпійські ігри.

 Чоловіки

 Відкрита вода

 Жінки

 Відкрита вода

 Змішані команди

Синхронне плавання 

Змагання з веслування на байдарках і каное на гладкій воді пройшли на водному каналі Сі Форест, розташованому в Одайбі. У кожній дисципліні змагання проходять у три етапи: попередній раунд, півфінал і фінал.

Обидві олімпійські ліцензії російські синхроністки завоювали в травні 2019 року, здобувши перемогу в змаганнях груп на Кубку Європи.

1 липня 2021 року було оголошено склад збірної Олімпійського комітету Росії для участі в Іграх 2021 року. У змаганнях дуетів у порівнянні з Іграми 2016 року сталась заміна. Замість Наталії Іщенко, що завершила спортивну кар'єру, в парі зі Світланою Ромашиною виступить олімпійська чемпіонка 2016 року в групі Світлана Колесніченко. Також Ромашина і Колесніченко виступлять в групах. За підсумками змагань Ромашина, що є рекордсменкою за кількістю перемог на чемпіонатах світу серед жінок, також може стати одноосібним лідером за кількістю золотих медалей Олімпійських ігор у синхронному плаванні, випередивши Анастасію Давидову і Наталю Іщенко, у яких також, як і у Ромашиної, по 5 золотих нагород. У групах крім Іщенко звання олімпійських чемпіонок не будуть захищати Гелена Топіліна і Олена Прокоф'єва, замість них на Іграх дебютують багаторазові чемпіонки світу Марина Голядкіна та Поліна Комар. Також як запасна на Ігри заявлена Вероніка Калініна.

Перед початком Олімпійських ігор, через заборону МОК на використання державної символіки, Ромашиній та Колесніченко довелося прибрати з композиції назву країни, яка звучала англійською мовою, і замінити ескізи купальників, на яких був зображений ведмідь.

Стрибки у воду 

 Чоловіки

 Жінки

Волейбол

Волейбол 
 Чоловіки

Чоловіча збірна Росії кваліфікувалася на Ігри, перемігши збірні Мексики, Куби та Ірану в інтерконтинентальному кваліфікаційному турнірі, що проходив у Санкт-Петербурз 9-11 серпня 2019 року.

 Склад

 Результати
 Груповий етап (Група B)

|}

 Плей-оф

 Чвертьфінал

 Півфінал

 Фінал

Підсумок: за результатами олімпійського турніру чоловіча збірна Олімпійського комітету Росії з волейболу зайняла 2-е місце ().

 Жінки

Жіноча збірна Росії кваліфікувалася на Ігри, обігравши збірні Мексики, Канади і Південної Кореї в інтерконтинентальному кваліфікаційному турнірі, що проходив 1-4 серпня 2019 року в Калінінграді.

 Склад

 Результати
 Груповий етап (Група B)

|}

 Плей-оф

 Чвертьфінал

Підсумок: за результатами олімпійського турніру жіноча збірна Олімпійського комітету Росії з волейболу зайняла 7-е місце.

Пляжний волейбол 
 Чоловіки

 Жінки

Гандбол 

 Чоловіки

Чоловіча збірна Росії не змогла потрапити на Олімпійські ігри, зайнявши 14-те місце на чемпіонаті світу 2019 і 22-ге місце на чемпіонаті Європи-2020. Низькі місця на цих змаганнях не дозволили потрапити і на .

 Жінки

Жіноча збірна Росії, посівши третє місце на чемпіонаті світу 2019, класифікувалася на олімпійський кваліфікаційний турнір. Вигравши в березневому турнірі в Дьєрі всі три матчі, команда відібрала на Ігри.

 Склад

 Результати
 Груповий етап (Група B)

 1 тур

 2 тур

 3 тур

 4 тур

 5 тур

 Плей-оф

 Чвертьфінал

 Півфінал

 Фінал

Підсумок: за результатами олімпійського турніру чоловіча збірна Олімпійського комітету Росії з волейболу зайняла 2-е місце ().

Гімнастика

Спортивна гімнастика 

Змагання зі спортивної гімнастики проходили з 24 липня по 3 серпня. У кваліфікаційному раунді пройде відбір, як до фіналу командного багатоборства, так і до фіналу особистих дисциплін. До фіналу індивідуального багатоборства пройдуть 24 спортсмена з найвищими результатами, а до фіналів окремих вправ по 8 спортсменів, причому в фіналі особистих дисциплін країна не зможе бути представлена більш, ніж 2 спортсменами. У командному багатоборстві у кваліфікації на кожному снаряді виступлять по 4 спортсмени, але в залік підуть тільки три кращі результати. У фіналі командних змагань на кожному снаряді виступить по три спортсмени і всі три результати підуть у залік. На відміну від Ігор 2016 року до заявки командного багатоборства увійде по 4 гімнасти, а не 5 як було в Ріо-де-Жанейро. Також національний олімпійський комітет під час кваліфікаційних змагань міг завоювати дві індивідуальні ліцензії на участь в окремих вправах.

За підсумками чемпіонату світу 2018 року і чоловіча, і жіноча збірні Росії завоювали ліцензії на участь в командному багатоборстві. Ще дві індивідуальні ліцензії російські гімнасти здобули за результатами Світової серії і чемпіонату Європи 2021 року.

10 червня 2021 року старший тренер збірної Росії зі спортивної гімнастики Валентина Родіоненко оголосила склад збірних для участі в командному багатоборстві.

 Чоловіки
 Багатоборство

 Індивідуальні вправи

 Жінки
 Багатоборство

 Індивідуальні вправи

Художня гімнастика 
 

Починаючи з 2000 року збірна Росії незмінно вигравала обидва види олімпійської програми художньої гімнастики. На Іграх у Токіо росіянки знову будуть представлені максимально можливою кількістю спортсменок, завоювавши олімпійські ліцензії за підсумками чемпіонату світу 2018 року.

Стрибки на батуті 

 Чоловіки

 Жінки

Гребля на байдарках і каное

Гладка вода 

За підсумками чемпіонату світу 2019 року Олімпійський комітет Росії став володарем 5 олімпійських ліцензій для човнів і 12 для спортсменів. Також дві квоти були завойовані на європейському кваліфікаційному турнірі, а ще одна на передолімпійському етапі Кубка світу в Барнаулі, де найсильнішою стала Наталія Подольська. Весляр, який завоював олімпійську ліцензію, зобов'язаний стартувати на тій дистанції, в якій кваліфікувався на Ігри в Токіо, але також він може бути заявлений і на інших дистанціях, завдяки чому російські веслярі виступлять ще на двох дистанціях. За підсумками кваліфікаційних змагань Олімпійський комітет Росії отримав право заявити 16 веслярів з 18 максимально можливих.

Відбір до збірної Олімпійського комітету Росії на Ігри в Токіо здійснювався за результатами чемпіонату Росії з веслування на байдарках і каное 2021 року. За його підсумками було обрано 15 веслярів, які отримали право виступити на Олімпійських іграх.

 Чоловіки

 Жінки

Гребний слалом 

У 2008 році вперше в історії проведення змагань з веслувального слалому на Олімпійських іграх була змінена програма змагань. У рамках проведеної МОК політики гендерної рівності змагання в чоловічій каное-двійки були замінені на жіночу каное-одиночку. Також це стало першим кроком до введення до програми змагань змішаної каное-двійки.

Основним етапом відбору став чемпіонат світу 2019 року. За його підсумками олімпійські ліцензії для Росії завоювали байдарочники Павло Ейгель та Алсу Міназова.

Кваліфікаційний раунд проходив в дві спроби. Результат у кожній спробі складався з часу, витраченого на проходження траси і суми штрафних очок, які спортсмен отримував за неправильне проходження воріт. Одне штрафне очко дорівнювало одній секунді. З двох спроб обирався найкращий результат, за результатами якого, виявлялися спортсмени з найменшою кількістю очок, які проходили до наступного раунду. У півфіналі веслярі виконували по одній спроби. У фінал проходили спортсмени з найменшим результатом.

 Чоловіки

 Жінки

Дзюдо 

Змагання з дзюдо проводилися за системою з вибуванням. До втішних раундів потрапляли спортсмени, програвши півфіналістам турніру. Два спортсмени, які здобули перемогу у втішному раунді, в поєдинку за бронзу боролися з дзюдоїстами, які програли в півфіналі.

 Чоловіки

 Жінки

 Змішані команди

Карате 

Змагання з карате на літніх Олімпійських іграх пройшли з 5 по 7 серпня 2021 року в залі спортивної арени Nippon Budokan. Карате дебютує в програмі Олімпійських ігор, проте на Іграх 2024 року його вже не буде представлено.

Кваліфікація на Ігри здійснювалася на підставі олімпійського рейтингу і за результатами кваліфікаційних турнірів. Єдиною росіянкою, яка зуміла відібратися на Ігри стала Анна Чернишова, проте вона не змогла виступити на Іграх через позитивного тесту на COVID-19.

Кінний спорт 

 Виїздка

Змагання з виїздки включають три тести найвищого рівня складності по системі Міжнародної федерації кінного спорту (FEI) : Великий приз ( Переїздка Великого призу ( і КЮР Великого призу ( Підсумкова оцінка в кожному з тестів розраховується, як середнє арифметичне значення оцінок семи суддів. В особистій першості кіннотники були розбиті на шість груп, з яких по 2 найсильніших кіннотника виходили до фіналу. Ще 6 спортсменів добиралися за найкращим результатом у загальному рейтингу. На відміну від Ігор 2016 року переїздка Великого призу йшла в залік командного турніру.

 Триборство

Триборство складається з манежної їзди, кросу і конкуру. Під час виїздки оцінюється ступінь контролю вершника над конем і здатність виконати обов'язкові елементи виступу. Також при виступі оцінюється зовнішній вигляд коня і вершника. Журі виставляє як позитивні оцінки за вдало виконані вправи, так і штрафні бали за різного роду помилки. Після закінчення виступу за спеціальною формулою обчислюється кількість штрафних очок. Змагання з кросу вимагають від коня та її наїзника високої фізичної підготовленості і витривалості. Дистанція для кросу досить протяжна і має безліч перешкод різного типу. Штрафні очки під час кросу нараховуються за збиті перешкоди, за перевищення ліміту часу і за небезпечну їзду. У конкурі за кожну збиту перешкоду спортсмену нараховується 4 штрафних бали, а за перевищення ліміту часу 1 штрафне очко (за кожну почату секунду понад норму часу).

Легка атлетика 

Через дискваліфікацію ВФЛА і призупинення прийому заявок на видачу нейтрального статусу росіяни з 1 грудня 2019 не могли виступати на міжнародних змаганнях, і тим самим позбавили можливість виконати кваліфікаційні критерії для участі в Олімпійських іграх. У березні 2021 року Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій (World Athletics) прийняла рішення відновити видачу російським спортсменам нейтральних статусів для участі в змаганнях, але при цьому на Ігри в Токіо до складу збірної зможуть бути включені не більше десяти легкоатлетів. 29 червня 2021 року ВФЛА опублікувала остаточний склад з 10 легкоатлетів, які візьмуть участь в іграх.

 Чоловіки
 Бігові дисципліни

 Шосейні дисципліни

 Технічні дисципліни

 Багатоборство

 Жінки
 Шосейні дисципліни

 Технічні дисципліни

Настільний теніс 

Змагання з настільного тенісу проходили за системою плей-офф. Кожен матч триває до тих пір, поки один з тенісистів не вигравали 4 партії. Найсильніші 16 спортсменів починали змагання з третього раунду, наступні 16 по рейтингу стартували з другого раунду.

 Чоловіки

 Жінки

Регбі-7 

 Чоловіки

Чоловіча збірна Росії не змогла потрапити на Ігри, посівши 9-те місце на олімпійському кваліфікаційному турнірі, що проходив 13-14 липня 2019 року у Франції.

 Жінки

Жіноча збірна Росії кваліфікувалася на Ігри, вигравши зі збірною Франції дві путівки на підсумковому олімпійському кваліфікаційному турнірі, який відбувся 19-20 червня 2021 року в Монако.

 Склад

 Результати
 Груповий етап (Група A)

 Примітки:

 Рейтинг третіх команд
Дві найкращі команди третіх місць виходять у раунди плей-офф за 5-8 місця.

 Ігри на вибування 

 Плей-оф за 5–8-ме місця

 Розіграш медалей

 Примітки:

Підсумок: за результатами олімпійського турніру жіноча збірна Олімпійського комітету Росії з регбі-7 зайняла 8-е місце.

Стрільба 

 Чоловіки

 Жінки

 Змішані пари

Спортивне скелелазіння 

 Чоловіки

 Жінки

Стрільба з лука 

Змагання зі стрільби з лука проходили з 23 по 31 липня в парку Юменосіма. Традиційно кваліфікаційний раунд лучників пройшли в день відкриття Олімпійських ігор. У порівнянні з Іграми 2016 року до програми змагань у стрільбі з лука додалися змагання серед змішаних пар.

У кваліфікації змагань лучники виконували 12 серій пострілів по 6 стріл з відстані 70 метрів. За підсумками попереднього раунду складалася сітка плей-офф, де в 1/32 фіналу 1-й номер посіву зустрічається з 64-м, 2-й з 63-м і т. д. У поєдинках на вибування спортсмени виконували по три постріли. Учасник, який набрав за цю серію більше очок отримував 2 очка. Якщо ж обидва лучника набирали однакову кількість балів, то вони отримували по одному очку. Переможцем пари ставав лучник, який першим набирав 6 очок.

Влітку 2019 року російські лучниці пробилися до чвертьфіналу чемпіонату світу в командній першості. Цей результат приніс збірній Росії олімпійську ліцензію на участь в командному турнірі. Також росіянки отримали можливість виставити трьох спортсменок в особистій першості. У чоловіків єдину олімпійську ліцензію виборов Галсан Базаржапов, який пробився до чвертьфіналу фінальної олімпійської кваліфікації в Парижі. Востаннє в чоловічих змаганнях у стрільбі з лука росіяни брали участь у 2008 році, де володарем бронзової нагороди став Баїр Бадьонов. Також, завдяки отриманню квоти в чоловічому розряді, Олімпійський комітет Росії отримав право виставити пару для участі в змішаних змаганнях. У порівнянні з чемпіонатом світу, під час якого російські спортсменки завоювали ліцензії, в підсумковому складі збірної відбулася одна зміна. До заявки збірної на Ігри в Токіо замість учасниці Ігор 2012 і 2016 років Інни Степанової увійшла Світлана Гомбоєва.

За словами президента Російської федерації стрільби з лука Володимира Ешеєва російські спортсмени розраховують завоювати, як мінімум, одну медаль.

 Чоловіки

 Жінки

23 липня відбувся кваліфікаційний раунд. За його результатами високе 8-е місце показала Ксенія Перова. Олена Осипова стала 22-ю, а Світлана Гомбоєва 45-ю. Відразу після закінчення кваліфікаційного раунду Гомбоєва втратила свідомість через тепловий удар. Їй надали першу допомогу, після чого відправили до лікарні. За словами старшого тренера збірної Галини Шадріної тепловий удар став причиною невисокого результату Гомбоєвої в кваліфікації. У кваліфікації командного турніру російські лучниці показали 6-й результат, в результаті чого вони стартували в 1/8 фіналу поєдинком проти збірної України.

 Змішана команда

Склад змішаної команди для участі в змаганнях визначався за підсумками кваліфікаційного раунду. Чоловік і жінка, які показали в кваліфікації найкращий результат отримували право виступити в командному турнірі. Для попадання до плей-офф змішаного дуету було необхідно потрапити до числа 16 найсильніших збірних з 29, заявлених на Ігри.

Оскільки в чоловічій частині змагань збірна ОКР була представлена тільки одним спортсменом — Галсаном Базаржаповим, то він автоматично кваліфікувався до турніру змішаних команд, а його результат (653 очка) входив до підсумкової суми очок. У жіночій частині Ксенія Перова значно випередила своїх співвітчизниць і зайняла місце в складі збірної. Також високий результат (664 очка), показаний Перовою, дозволив збірній ОКР зайняти 10-е місце в попередньому рейтингу і кваліфікуватися до 1/8 фіналу.

Сучасне п'ятиборство 

Сучасне п'ятиборство включає в себе: стрільбу, плавання, фехтування, верхову їзду та біг. Як і на попередніх Іграх біг і стрільба були об'єднані в один вид — комбайн. У комбайні спортсмени стартували з гандикапом, набраними за попередні три дисципліни (4 очка = 1 секунда). Олімпійським чемпіоном стає спортсмен, який перетинає фінішну лінію першим.

 Чоловіки

Жінки

Теніс 

Змагання з тенісу на літніх Олімпійських іграх 2020 року проходили з 24 липня по 1 серпня 2021 року на хардових кортах комплексу Ariake Tennis Forest Park, на яких також проходить і Відкритий чемпіонат Японії. У порівнянні з попередніми Іграми формат змагань не зазнав змін. Для перемоги в одиночному розряді тенісистам необхідно одержати 6 послідовних перемог, а в парному — 5.

Кваліфікація на Ігри здійснювалася на підставі рейтингів ATP і WTA станом на 7 червня 2021 року, за умови виконання тенісистами ряду додаткових критеріїв, включаючи необхідність взяти участь в матчах Кубка Девіса і Кубка Біллі Джин Кінга. За підсумками кваліфікації російські тенісисти отримали максимальну квоту в одиночних і парних розрядах.

21 червня президент федерації тенісу Росії Шаміль Тарпіщев оголосив склад пар, які візьмуть участь в Іграх в Токіо. 6 липня стало відомо, що за станом здоров'я на Іграх не виступить Дарина Касаткіна. У складі збірної її мала замінити Світлана Кузнєцова, однак вона відмовилася від участі в Іграх. В результаті Касаткіну замінила Олена Весніна, раніше заявлена в парному турнірі. Також на Іграх через проблеми з ногою не виступить Віра Звонарьова, яка повинна була виступати з Оленою Весніною. В результаті на турнірі виступить тільки одна жіноча пара — Олена Весніна / Вероніка Кудерметова, а Анастасія Павлюченкова візьме участь тільки в одиночному розряді.

 Чоловіки

 Жінки

 Змішані пари

Тріатлон 

Змагання з тріатлону проходили 26, 27 і 31 липня на території парку Одайба Маріне. На Іграх в Токіо до медальної програми додані змагання серед змішаних команд, що проходять у форматі естафети за участю двох чоловіків і двох жінок. Дистанція триатлону складається з 3 етапів — плавання (1,5 км в індивідуальній першості, 300 м в естафеті), велоспорт (43 км і 8 км), біг (10 км та 2 км).

 Чоловіки

 Жінки

 Змішана естафета

Тхеквондо 

Змагання з тхеквондо на літніх Олімпійських іграх 2020 року пройшли з 24 по 27 липня 2021 року на спортивній арені Макухарі Мессе. Олімпійський турнір проходив за системою плей-офф. Для перемоги в турнірі спортсмену необхідно було одержати 4 перемоги. Тхеквондистів, чкі програли по ходу змагань майбутнім фіналістам, брали участь у втішному турнірі за дві бронзові медалі.

Кваліфікаційний відбір на Олімпійські ігри здійснювався на підставі світового рейтингу і результатів кваліфікаційних турнірів. У грудні 2019 року було оголошено список спортсменів, що кваліфікувалися за рейтингом. За його результатами ліцензії змогли завоювати чотири російських тхеквондисти. На Ігри планував відібратися дворазовий призер Олімпійських ігор Олексій Денисенко, але через численні травми не зміг виконати кваліфікаційні нормативи.

 Чоловіки

 Жінки

Фехтування 

Змагання з фехтування на літніх Олімпійських іграх 2020 року пройдуть з 24 липня по 1 серпня 2021 року на спортивній арені Макухарі Мессе. Починаючи з Ігор 2020 року Міжнародна федерація фехтування скасувала принцип ротації і медалі будуть розігруватися у всіх 12 дисциплінах фехтування.

В індивідуальних змаганнях спортсмени борються три раунди по три хвилини, або до того моменту, як один зі спортсменів завдасть 15 уколів. У командних змаганнях поєдинок йде 9 раундів по 3 хвилини кожен, або до 45 уколів. Якщо після закінчення часу в поєдинку зафіксований нічийний результат, то призначається додаткова хвилина до «золотого» уколу.

Кваліфікація на Ігри здійснювалася на підставі світового рейтингу FIE станом на 5 квітня 2021 року. Ще по чотири місця в кожному виді індивідуальної програми розподілялися за результатами відбіркового континентального турніру. За підсумками кваліфікаційних змагань російські фехтувальники завоювали максимально можливі 18 ліцензій. Такого ж результату змогли добитися тільки збірні Італії та США. 21 червня бюро виконкому Федерації фехтування Росії затвердив склад збірної для участі в Олімпійських іграх в Токіо.

 Чоловіки

 Жінки

Примітки

Посилання 

 Збірна ОКР  на сторінці Олімпійських ігор 2020
 Склад збірної  на сайті Олімпійського комітету Росії.

Країни на літніх Олімпійських іграх 2020
Росія на Олімпійських іграх
2021 у Росії